, Australie
 Grovedale (Alberta), Canada